Ирина Александровна Михайлова (в девичестве — Иванова) (род. 19 апреля 1996 года) — российская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках с шестом. Мастер спорта России международного класса (2020).

Биография 
Родилась 19 апреля 1996 года.

Тренируется под руководством Сергея Васильевича Колмакова и Ольги Васильевны Несговоровой. На российских соревнованиях представляет Омскую область.

В 2016 году получила звание «Мастер спорта России».

Училась в СибГУФК.

В 2019 году стала бронзовым призёром чемпионатов России в помещении и на открытом воздухе. Участвовала в чемпионате мира в Дохе, заняла 29 место в квалификации.

В 2020 году стала серебряным призёром чемпионата России в Челябинске.

В 2020 году получила звание «Мастер спорта России международного класса».

Основные результаты

Международные

Национальные

Примечания

Ссылки 
 
 Статистика на сайте ВФЛА

Прыгуны с шестом России